Tito I Ricordi (1811-1888) –  editore musicale italiano.
Tito II Ricordi (1865-1933) –  editore musicale italiano, nipote di Tito I.